Сальванья́к-Кажа́рк (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Вильнёв. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12256.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 105 км севернее Тулузы, в 60 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 371 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 220 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 160 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 160 активных работали 144 человека (80 мужчин и 64 женщины), безработных было 16 (9 мужчин и 7 женщин). Среди 60 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XIII века. Памятник истории с 1991 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон